Controversy bezeichnet:

 Controversy (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1981
 Controversy (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1981